PDO:
 PDO (PHP Data Objects) — расширение для PHP, сценарного языка общего назначения в программировании;
 PDO (Protected designation of origin) — обозначение для продуктов питания и вин, которые защищены по обозначению происхождения законодательством ЕС.